Epimeteo puede referirse a:

 Epimeteo, un titán de la mitología griega;
 Epimeteo, una luna de Saturno;
 (1810) Epimeteo, un asteroide.